Stanisław Porębski (ok. 1529-1581) – szlachcic herbu Kornicz, kartograf
 Stanisław Porębski (1884–1960) – taternik, działacz turystyczny
 Stanisław Porębski (1898–1940) – policjant, oficer Wojska Polskiego
 Stanisław Porębski (1909–1978) – duchowny rzymskokatolicki
 Stanisław Porębski (ur. 1960) – duchowny rzymskokatolicki
 Stanisław Porębski – polski szachista